Beli (Maimai jezik), jezik iz Papue Nove Gvineje
Beli (bongo-bagirmi jezik), jezik iz Sudana.